Kai Rautio, finski hokejist, * 22. julij 1964, Oulu, Finska.

Rautio je večji del kariere igral v finski ligi za klube Kärpät Oulu, HIFK Helsinki, KalPa Kuopio in HPK Hämeenlinna. OB koncu kariere pa je po eno sezono igral tudi za klube Frankfurt Lions v nemški ligi, HC Bolzano v italijanski ligi in HC Caen v francoski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 6
| 3
| 9
|
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 2
| 5
| 7
| +4
| 45
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +3
| 18
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 87/88
|
| 40
| 7
| 6
| 13
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 9
| 15
| 24
|
| 36
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 12
| 5
| 17
| +14
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 41
| 1
| 2
| 3
| -4
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 3
| 16
| 19
| 0
| 43
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +4
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 2
| 10
| 12
| -18
| 22
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 44
| 8
| 28
| 36
| +19
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 5
| 21
| 26
| -16
| 42
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 7
| 17
| 24
| +12
| 20
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -10
| 2
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 47
| 11
| 12
| 23
|
| 14
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| HPK Hämeenlinna
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 97/98
|
| 42
| 5
| 2
| 7
| -4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 97/98
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 9
| 8
| 17
| 0
| 26
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +6
| 4
|-
| HC Caen
| Francoska liga
| 99/00
|
| 43
| 13
| 28
| 41
| +18
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 694
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 427
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti HC Caen